Canal ist der Familienname folgender Personen:

 Anne von Canal (1973–2022), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Bernardo Canal (1824–1852), italienischer Unabhängigkeitskämpfer
 David Canal (* 1978), spanischer Leichtathlet
 Emmanuel von Canal (1745–1826), böhmischer Botaniker und Musiker
 Ernesto Canal (1924–2018), italienischer Archäologe
 Esteban Canal (1896–1981), peruanischer Schachspieler
 Gilbert von Canal (1849–1927), österreichischer Maler
 Giovanni Antonio Canal (Canaletto; 1697–1768), italienischer Maler
 Iñaki Cañal (* 1997), spanischer Leichtathlet
 Julien Canal (* 1982), französischer Automobilrennfahrer
 Ludwig von Canal (1704–1773), sardinischer Politiker
 Marguerite Canal (1890–1978), französische Komponistin
 Pierre Canal (1564–1610), Schweizer Arzt, Romanist und Lexikograf
 Pierre Théoma Boisrond-Canal (1832–1905), haitianischer Politiker, Präsident zwischen 1876 und 1902
 Richard Canal (* 1953), französischer Schriftsteller
 Rouwen Cañal-Bruland (* 1978), deutscher Sportpsychologe und Hochschullehrer
 Tami Monroe Canal (* 1982), US-amerikanische Umweltaktivistin

Canal steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:
 Canal Dime Savings Bank, in Columbia, South Carolina, ID-Nr. 80004468
 Canal Fulton Historic District, in Canal Fulton, Ohio, ID-Nr. 82001488
 Canal House, in Connersville, Indiana, ID-Nr. 73000016
 Canal Station, in New Orleans, Louisiana, ID-Nr. 92001873
 Canal Street Schoolhouse, in Brattleboro, Vermont, ID-Nr. 77000103
 Canal Street-Clark Street Neighborhood Historic District, in Brattleboro, Vermont, ID-Nr. 93000593
 Canal Town Museum, in Canastota, New York, ID-Nr. 86001292
 Canal Warehouse, in Chillicothe, Ohio, ID-Nr. 73001522
 Canal Winchester Methodist Church, in Canal Winchester, Ohio, ID-Nr. 82003567
 Canal Winchester School, in Canal Winchester, Ohio, ID-Nr. 07000026

Siehe auch:
 Grand Canal, Kanalsysteme
 Canal+, französischer Fernsehsender
 Canale
 Canales
 Kanal